Het speerwerpen voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 8 augustus, kwalificaties, en 11 augustus 2012, finale. Regerend olympisch kampioen was Andreas Thorkildsen uit Noorwegen.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen

Kwalificatie

Finale 

Mannen speerwerpen